Velika nagrada Meksika (službeno:Formula 1 Gran Premio de México 2017) utrka je bolida Formule 1. Održana je 29. listopada 2017. godine na stazi Hermanos Rodríguez u Meksiku. Bila je to osamnaesta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj

Treninzi
Finac Valtteri Bottas u Mercedesu je bio najbrži na prvom slobodnom treningu u petak, dok je na drugom slobodnom treningu najbrže vrijeme ostvario Australac Daniel Ricciardo u Red Bullu. Najbrži vozač na posljednjem treningu u subotu, bio je Ricciardov momčadski kolega, Nizozemac Max Verstappen.

Kvalifikacije
Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju je stigao do svoje pedesete najbolje startne pozicije. Verstappen je, s osam stotinki zaostatka, osvojio drugo mjesto, dok je treći u kvalifikacijama bio Britanac Lewis Hamilton. Bottas je bio četvrti, a njegov sunarodnjak Kimi Räikkönen peti. Ricciardo je odvozio sedmo najbrže vrijeme, ali je zbog kazne startao tek kao šesnaesti.

Utrka
Na samom startu utrke, Verstappen je u prvom zavoju prošao s vanjske strane Vettela, nakon čega je došlo i do kontakta. Svoju priliku je nakon toga vidio i Hamilton koji je napao Nijemca. Hamilton je prošao, a onda je došlo do dodira između Britanca i Nijemca u kojem je Hamilton završio s probušenom gumom. Britanac je padao u poretku i morao je u boks, ali isto je morao i Vettel zbog ozbiljno slomljenog prednjeg krila. Bottas je imao dobar start, te se probio na drugo mjesto. Dobar start imali su i Esteban Ocon koji se probio na treće mjesto te Nico Hülkenberg koji se probio na četvrto mjesto. Puno je izgubio Räikkönen koji je pao na šesto mjesto. Ricciardo je morao odustati već u prvom krugu zbog kvara na motoru, iako mu je prije utrke ugrađena nova pogonska jedinica.

Nakon uvodnih drama, situacija na stazi se smirila. Najveći dvoboj je tad bio za 15. mjesto između Vettela i Felipea Masse. Nijemac je prošao Massu i imao je prednost pri ulasku u zavoj. Međutim, Brazilac je pustio bolid preko zavoja i izgurao je Vettela sa staze. Vettel se nakon toga nastavio probijati kroz poredak i nakon 20 krugova bio je na 13. mjestu, dok je Hamilton držao posljednju, 19. poziciju. U 24. krugu vodeći Verstappen je prošao Hamiltona za puni krug.

U 32. krugu se zapalio motor Brandona Hartleyja. Nakon odustajanja Hartleyja na snagu je stupio Virtualni sigurnosni automobil. Boks su tada odradili Hamilton, Verstappen i Vettel te drugi vozači. Nakon 40 krugova, Vettel se vozio na 7. mjesto, dok je Hamilton držao 14. mjesto. Verstappen je na vrhu mirno vozio. Imao je prednost od 12 sekundi ispred Bottasa te više od 35 sekundi ispred Räikkönena.

U bodove je Hamilton ušao u 58. krugu, a to je značilo kako Vettel mora biti drugi kako bi ostao u igri. Nijemac se na četvrto mjesto probio u istom krugu. Taj 58. krug nije dobro došao  Marucusu Ericssonu koji je morao odustati iz utrke. Ušao je u boks, a mehaničari su odmah krenuli s vatrogasnim aparatima prema bolidu. I na njegovom bolidu došlo do zapaljenja. Hamilton je u 67. krugu pretekao Fernanda Alonsa za 9. mjesto, te na kraju ugrabio dva boda, dok je Vettel osvojio 12 bodova. Nijemcu to nije bilo dovoljno, pa je Hamilton dvije utrke prije kraja ostvario prednost od 56 bodova što je značilo da je osvojio i novi naslov svjetskog prvaka. Verstappen je mirno priveo utrku kraju i ostvario svoju treću pobjedu u karijeri i drugu ove sezone.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

 – Daniel Ricciardo je dobio 20 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Brendon Hartley je dobio 20 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Fernando Alonso je dobio 20 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 – Stoffel Vandoorne je dobio 35 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
 4. naslov prvaka za Lewisa Hamiltona.
 3. pobjeda za Maxa Verstappena.
 20. postolje za Valtterija Bottasa.
 90. postolje za Kimija Räikkönena.
 50. najbolja startna pozicija za Sebastiana Vettela.

Konstruktori
 55. pobjeda za Red Bull.
 213. najbolja startna pozicija za Ferrari.

Ukupan poredak nakon 18 od 20 utrka

 Velika nagrada SAD 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Brazila 2017.

Izvori

Vanjske poveznice
 2017 Mexican Grand Prix StatsF1

Meksiko-2017
Meksiko